Princetonia és un gènere de condilartre extint de la família dels arctociònids que visqué durant el Paleocè i l'Eocè. Se n'han trobat fòssils als Estats Units.

Referències 

 P. D. Gingerich. 1989. New earliest Wasatchian mammalian fauna from the Eocene of northwestern Wyoming: composition and diversity in a rarely sampled high-floodplain assemblage. University of Michigan Papers on Paleontology 28:1-97

Arctociònids
Condilartres del Paleocè
Condilartres de l'Eocè